Liste des églises dédiées à Pallais de Saintes :
 Église Saint-Pallais de Saint-Palais-de-Phiolin (Charente-Maritime) ;
 Église Saint-Pallais de Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime) ;
 Église Saint-Pallais de Saintes (Charente-Maritime) ;
 Église Saint-Pallais de Villars-en-Pons (Charente-Maritime).
 Église Saint-Pallais de Saint-Palais (Gironde).